O Campeonato Carioca de Basquete de 1971 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

1º Turno

2º Turno 

O Fluminense venceu os 2 turnos e se sagrou campeão carioca.

Classificação Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

1971
Esporte no Brasil em 1971
1971 no basquetebol